Au Royaume-Uni
Beaconsfield est une ville d'Angleterre ;
Beaconsfield est une circonscription située dans le Buckinghamshire en Angleterre ;
 Beaconsfield est une ville de l'agglomération de Montréal, au Canada ;
 Beaconsfield est une ville de Tasmanie, en Australie ;
 Beaconsfield est une ville du Victoria, en Australie ;
 Beaconsfield est une ville du comté de Ringgold en Iowa, aux États-Unis.
 Benjamin Disraeli,  de Beaconsfield (1804-1881), est un homme d'État britannique.